Le double mixte de l’édition 2010 de l’Open d'Australie s'est disputé du 18 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Cara Black et Leander Paes battent Ekaterina Makarova et Jaroslav Levinský en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2010
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2010
Tennis en janvier 2010